Куимбо има више значења:

 Куимбо (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Куимбо, Коимбо (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику